Веринг — имя собственное, распространено в виде фамилии. Топоним.

Фамилия 
 Астрид Веринг (, 1892—1978) — шведская писательница.
 Ян Веринг (, 1954—2021) — немецкий госпел певец, журналист и театральный драматург.

Топоним 
Веринг () — район Вены.